Алатауский район () — административно-территориальная единица города Алма-Аты. Образован в 2008 году.

В 1993-м году Алатауский район был присоединён к Ауэзовскому району и расширил его с южной стороны. В 2008-м году вновь созданный Алатауский район появился в результате разукрупнения Ауэзовского района отделившего от него, его часть севернее проспекта Рыскулова. Административный центр района находится в микрорайоне Шанырак. Географически одноимённые районы (Алатауский до 1993-го и после 2008-го) находятся в разных местах.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):

 казахи — 195 747 чел. (75,16 %)
 русские — 24 469 чел. (9.40 %)
уйгуры — 20 302 чел. (7.80 %)
дунгане — 4 916 чел. (1,89 %)
 корейцы — 1 975 чел. (0,76 %)
киргизы — 1 879 чел. (0,72 %)
татары — 1 716 чел. (0,66 %)
азербайджанцы — 1 366 чел. (0,52 %)
 узбеки — 1 265 чел. (0,49 %)
турки — 1 232 чел. (0,47 %)
немцы — 616 чел. (0,24 %)
курды — 555 чел. (0,21 %)
ингуши — 481 чел. (0,18 %)
 украинцы — 460 чел. (0,18 %)
 чеченцы — 373 чел. (0,14 %)
армяне — 99 чел. (0, 04 %)
 белорусы — 61 чел. (0,02 %)
 другие — 2 929 чел. (1,12 %)
 Всего — 260 441 чел. (100,00 %)

Акимы 
 Манзоров, Багдат Сайланбаевич (с 10.07.2017 — 01.2020)
 Рыспаев, Шахмерден Сыртбаевич (с 10.07.2017 — 01.2020)
 Калдыбеков, Азамат Бескемпирович (с 17.01.2020)

Примечания 

Районы Алма-Аты